

Persone
Adolfo Padovan – scrittore italiano
Aldo Padovan – calciatore italiano
Antonio Padovan – regista e sceneggiatore italiano
Arrigo Padovan – ex ciclista su strada italiano 
Battista Padovan – calciatore italiano
Fabio Padovan – imprenditore e politico italiano
Giancarlo Padovan – giornalista italiano
Martino Padovan – bobbista italiano
Renato Padovan – cestista italiano

Alto
Successione di Padovan – successione di numeri naturali